Rönnegård är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anita Rönnegård
 Per Rönnegård
 Samuel Rönnegård
 Sofia Rönnegård

Svenska efternamn